Die 1. Amateurliga Südbaden 1953/54 war die 5. Saison der 1. Amateurliga im Fußball in Südbaden – dem Vorläufer der heutigen Verbandsliga Südbaden. Südbadischer Amateurmeister wurde der FC Rastatt, der sich aber nicht in der Aufstiegsrunde zur II. Division gegen die anderen zwei süddeutschen Amateurligen-Meister durchsetzen konnte und nur den 3. Platz unter den drei teilnehmenden Mannschaften dieser Gruppe erreichte. Der FC Konstanz nahm als südbadischer Vertreter an der deutschen Amateurmeisterschaft 1955 teil, scheiterte dort aber ohne Punktgewinn bereits in der Gruppen-Vorrunde.

Der VfR Achern und der FC Gutach mussten in die 2. Amateurliga absteigen. Aufsteiger für die folgende Saison waren der SV Kuppenheim und der VfR Stockach.

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

1954
Fußballsaison 1954/55